Pinezich ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Pinezich (* 1959/60), österreichischer Basketballspieler- und trainer
 Markus Pinezich (* 1988), österreichischer Basketballspieler- und trainer